Miguel Iglesias – politico e militare peruviano, presidente del Perù nel 1885
 Miguel Iglesias – modello spagnolo
 Miguel Iglesias – regista e sceneggiatore spagnolo